Огурдинский бор — историко-природный комплекс на острове Камского водохранилища, в окрестностях посёлка Орёл, Пермский край. Создан с целью охраны соснового леса, переходных болот, а также историко-природных объектов: Мезолитической стоянки, Огурдинского селища эпохи раннего железа. В зеленомошном и беломошном сосняке преобладают деревья возрастом 150—180 лет, встречаются участки сфагновых болот. Отмечено 70 видов сосудистых растений.

Ссылки 
 
 Огурдинский бор на сайте энциклопедии «Пермский край»

Усольский район Пермского края
Памятники природы Пермского края
Ландшафтные памятники природы
Боры России